Felske ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Felske (1924–um 1993), deutscher Tischtennisspieler
 Paul Felske (1838–1914), deutscher Liedtexter, Verfasser des Westpreußenliedes